Goumois (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Doubs
Goumois (Zwitserland), een voormalige gemeente in het Zwitserse kanton Jura